Línea G puede referirse a:

 la Línea G (Subte de Buenos Aires) del Subte de Buenos Aires;
 la Línea G (EMT Madrid) de la empresa municipal de autobuses de Madrid;
 la G (servicio del metro de Nueva York) del servicio de metro de Nueva York;
 la Línea G de Montevideo del Sistema de Transporte Metropolitano de Montevideo.